Miejscowości w USA:
 Boonton – miejscowość w stanie New Jersey, w hrabstwie Morris
Gminy w USA:
 Boonton (ang. Boonton Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Morris